Чемпионат Шотландии по футболу 1975/1976 — 79-й сезон в высшем дивизионе Шотландии по футболу.

Чемпионат стартовал 30 августа 1975 года и завершился 4 мая 1976 года матчем «Рейнджерс» — «Данди Юнайтед». По итогам чемпионата «Рейнджерс» защитил чемпионский титул.

Турнирная таблица

Бомбардиры

Хет-трики

Ссылки 
 Результаты матчей на rsssf.com

1975-1976
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1975 году
Спорт в Шотландии в 1976 году